Adrienne von Speyr (1902-1967), médecin suisse ;
 Wilhelm von Speyr (1852-1939), médecin suisse ;